Аристакес Себастаци — армянский писатель и переписчик XIV—XV вв. В литературе иногда называется и Рстакес.
 Асар Себастаци— армянский учёный, лекарь XVI—XVII веков.
 Буниат Себастаци — армянский учёный, врачеватель XVII века.
 Мурад Себастаци (1874—1918) — деятель армянского национально-освободительного движения, фидаи; национальный герой Армении.
 Мхитар Себастаци (1676—1749) — основатель ордена мхитаристов.
 Овасап Себастаци — армянский поэт, писатель, миниатюрист и учёный XVI века.
 Ухтанес Себастаци (ок. 935 — ок. 1000 г.) — армянский историк, церковно-общественный деятель.